Ab Noordegraaf (1933-2011) - Nederlands theoloog
 Eric Noordegraaf (1960) -  Nederlands waterpolospeler
 Jan Noordegraaf (1927-1990) - Nederlands auteur en dichter